Tummon est un patronyme pouvant désigner:

 (1884-1955), joueur anglais de football
William Ernest Tummon (1879-1960), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme